Ciderhusreglerna kan syfta på:

 Ciderhusreglerna (roman) – en amerikansk roman från 1985 skriven av John Irving
 Ciderhusreglerna (film) – en amerikansk film från 1999 i regi av Lasse Hallström, baserad på romanen